Jan Meulenbelt (verzetsstrijder)
 Jan Meulenbelt (hoogleraar)
 Jan Meulenbelt (voetballer)